MYT steht für:

 das ISO 3166 Länderkürzel für Mayotte
 die in Malaysia verwendete Zeitzone, siehe Zeitzone#Zonenzeit UTC+7h bis UTC+9h

Abkürzung